Никола́й Альбе́ртович Гу́берт (, Санкт-Петербург — , Москва) — русский музыкальный критик и педагог, директор Московской консерватории в 1881—1883.

Биография 
Учился сначала у отца, а затем — в Петербургской консерватории по классам теории композиции у Николая Зарембы и инструментовки — Антона Рубинштейна. В консерваторские годы сблизился с Петром Чайковским, ставшим его многолетним другом. По окончании консерватории в 1869 Губерт стал директором киевского отделения Императорского русского музыкального общества, а год спустя получил приглашение от Николая Рубинштейна на должность профессора теории музыки в Московскую консерваторию. После кончины Рубинштейна в 1881 году стал директором, однако проработал на этом посту лишь около двух лет: в 1883 году конфликт с преподававшим в консерватории дирижирование Максом Эрдмансдёрфером привёл к его отставке. Восстановившись в консерватории в 1885 году, продолжил преподавать до самой смерти.

Не обладая выдающимися организаторскими качествами, Губерт смог, тем не менее, поддержать курс развития консерватории, заданный Рубинштейном, и улучшить её репутацию. Он также имеет большое значение как музыкальный критик: его статьи регулярно появлялись в газете «Московские ведомости» и пользовались большой популярностью. Губерт сотрудничал и с другими журналами, такими как «Современная летопись» и др.

Примечания

Ссылки 
 Статья о Губерте на сайте Московской консерватории

Литература 
 Ломтев Д. Немецкие музыканты в России: к истории становления русских консерваторий. М., 1999.
 Ломтев Д. У истоков. Немецкие музыканты в России. М., 1999.
 Lomtev D. An der Quelle. Deutsche Musiker in Russland. Lage, 2002.
 Lomtev D. Deutsche Musiker in Russland: Zur Geschichte der Entstehung der russischen Konservatorien. Sinzig, 2002.

Преподаватели Московской консерватории
Ректоры и директора Московской консерватории
Музыкальные критики Российской империи